Oud Gereformeerde kerk kan verwijzen naar de volgende kerkgebouwen:

 Oud Gereformeerde kerk (Colijnsplaat)
 Oud Gereformeerde Kerk (Kampen)
 Oud Gereformeerde kerk ('s-Gravendeel)